«Ассиріска» ФФ () — шведський футбольний клуб із міста Седертельє.

Історія 
Заснований ассирійськими емігрантами 1974 року.

Виступав один сезон у Аллсвенскан (2005): зіграв 26 матчів, у яких здобув 4 перемоги, 2 нічиї і 20 поразок, різниця м'ячів 17-52.

Досягнення
Аллсвенскан:
14-е місце (1): 2005

Кубок Швеції:
Фіналіст (1): 2003

Сезони в чемпіонаті Швеції

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 «Ассиріска» ФФ на foot.dk

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1974